Cañada de García kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cañada de García, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, >
 Cañada de García, Michoacán de Ocampo, ort, Epitacio Huerta,